Il nome Emily è stato utilizzato per indicare diversi cicloni tropicali.

Nell'oceano Atlantico:
Uragano Emily – uragano di categoria 1 del 1981 rimasto in mare aperto
Uragano Emily – uragano di categoria 3 del 1987 che ha colpito le Antille provocando 3 vittime
Uragano Emily – uragano di categoria 3 del 1993 che ha interessato la Carolina del Nord provocando 3 vittime
Tempesta tropicale Emily – tempesta tropicale del 1999 rimasta in mare aperto
Uragano Emily – uragano di categoria 5 del 2005 che ha colpito i Caraibi e il Messico provocando 17 vittime
Tempesta tropicale Emily – tempesta tropicale del 2011 che ha colpito i Caraibi provocando 5 vittime
Tempesta tropicale Emily – tempesta tropicale del 2017 che ha colpito la Florida

Nell'oceano Pacifico orientale:
Uragano Emily – uragano di categoria 1 del 1963 che ha colpito il Messico
Uragano Emily – uragano di categoria 1 del 1965
Tempesta tropicale Emily – tempesta tropicale del 1969
Uragano Emily – uragano di categoria 4 del 1973 rimasto in mare aperto
Tempesta tropicale Emily – tempesta tropicale del 1977 rimasta in mare aperto